Passo Fundo (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Passo Fundo (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul